Живец

 Живец — мелкая живая рыба, используемая для насадки на рыболовные крючки
 Жи́вец — город в Польше
 «Живец» — представитель «Живой церкви»